Der Ausdruck Muleta bezeichnet
 Muleta (Schiffstyp), einen historischen Schiffstyp
 das rote Tuch des Stierkämpfers, siehe Stierkampf
 Muleta (Fluss), einen Fluss auf der philippinischen Insel Mindanao

Muleta ist der Familienname der folgenden Person:
 Lomi Muleta (* 2001), äthiopische Leichtathletin